Вячесла́в Ива́нович Бабия́к (15 июня 1932, Кишинёв, Бессарабия, Королевство Румыния — 21 декабря 2017, Санкт-Петербург) — советский и российский оториноларинголог, вестибулолог, сурдолог, хирург, педагог, доктор медицинских наук (1977), профессор (2002), полковник медицинской службы, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике (1955).

Биография
Вячеслав Иванович Бабияк — доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова. 

Родился в Кишинёве в 1932 г., в ту пору входившем в состав Королевства Румынии. Свободно владел румынским языком. В послевоенный период учился в вечерней школе, затем — в Кишинёвском медицинском институте (ныне Государственный университет медицины и фармакологии им. Николая Тестемицану). После первого курса, в 1951 г., в составе группы студентов был направлен в Ленинград, в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, где и продолжил учебу. По окончании учёбы в 1956 г. служил младшим врачом мотострелкового полка, а с 1960 г. — врачом-токсикологом медико-санитарного батальона местного гарнизона в городе Выборге Ленинградской области.

В конце 1962 года семья вернулась в Ленинград в связи с рекомендацией руководства к обучению в клинической ординатуре Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (1962—1965). Защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые рефлексы вестибулярного анализатора применительно к профессиональному отбору на лётную службу» (1966). С 1965 г. — младший, а с 1969 г. — старший научный сотрудник специальной лаборатории ВМА им. С. М. Кирова. С того же года — преподаватель, с 1976 г. — старший преподаватель кафедры оториноларингологии ВМА им. С. М. Кирова. Защитил докторскую диссертацию «Реакции глазодвигательного аппарата и их сенсорные компоненты при сочетанном действии вестибулярных и зрительных раздражителей» (1977). В 1984—1987 гг. — заместитель начальника кафедры оториноларингологии и заместитель Главного оториноларинголога Вооружённых сил СССР. Занимался хирургической деятельностью.

После демобилизации из Вооружённых сил (1987) — профессор-сурдолог Центральной медико-санитарной части № 122 (ныне — Северо-западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова). Одновременно трудился старшим научным сотрудником, с 2000 г. — главным научным сотрудником отдела патофизиологии уха Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ. В 1998—2004 гг. — руководитель отдела. С 2002 г. — профессор кафедры оториноларингологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова, в результате объединения в 2011 г. с Санкт-Петербургской медицинской академией последипломного образования получившей название Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова.

Скончался 21 декабря 2017 года в результате тромбоэмболии легочной артерии. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга. 4-й Лесной участок.

Научная деятельность 
Разрабатывал проблемы нового направления нейрооториноларингологии, вопросы взаимодействия вестибулярной системы со слуховым и зрительным анализаторами в условиях действия ускорений и перегрузок с позиций системного подхода и теории саморегулирующихся систем, а также вопросы качества жизни больных, страдающих нарушениями функции вестибулярного анализатора.

Является автором и соавтором более 120 научных статей, а также 14 фундаментальных трудов (монографий, руководств и учебника) для врачей и студентов. Под его руководством и научным консультированием защищено 5 кандидатских и 2 докторских диссертации (на 2014 г.) Имеет патенты и изобретения . Состоял членом редакционного совета журнала «РОССИЙСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»

Спортивная карьера 
Начал заниматься спортом в городе Кишинёве (Молдавская ССР) в 1949 году. Выступал за юношескую сборную Молдавии по футболу, проявив себя спортсменом, обладающим выдающимися скоростными способностями. Был капитаном команды. В 1950—1951 годах увлёкся лёгкой атлетикой, уже в столь юном возрасте став победителем и призёром ряда республиканских первенств.  Направление на учебу в Ленинград, в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, предопределило его спортивный интерес, нацелив на занятия легкой атлетикой — спринтерским бегом (100 м, 200 м, эстафета 4×100 м) — в составе команды Ленинградского Дома офицеров (ЛДО) и позднее — Ленинградского СКА (Спортивный клуб армии).

Приглашался в сборную команду СССР по лёгкой атлетике. Выступал на соревнованиях различного в том числе и международного уровня (Румыния, ГДР, Великобритания, Финляндия).
Победитель и призёр чемпионатов Ленинграда, Ленинградского военного округа, Вооруженных сил СССР, Всесоюзных соревнований Добровольных спортивных обществ (ДСО) (1956), СКДА — I Спартакиады дружественных армий в Лейпциге (ГДР) (1958). Бронзовый призёр Первой летней Спартакиады народов СССР  (1956) в эстафете на дистанции 4×100 м, имевшей статус чемпионата СССР. В те годы основным стартам Спартакиады (Москва) предшествовали Спартакиады союзных республик, приравненные к республиканским чемпионатам. Двукратный чемпион РСФСР в беге на 100 и 200 м (1956). Серебряный призёр первенства РСФСР в беге на дистанции 100 м (1959). Лучшие результаты: 100 м — 10,4 сек., 200 м — 21,5 сек.

Семья 
 Отец — Бабьяк (Babiak), Иван Григорьевич (1898—1974), фельдшер-ветеринар. Проживал в Бухаресте (Румыния).
 Мать — Булыга, Вера Кузьминична (1909—1975), портниха-надомница, модельер, вышивальщица, кружевница, вязальщица. Проживала в Кишинёве.
 Супруга — Бабияк (Железно́ва), Галина Матвеевна (1932—2021), Боровичи, Новгородская область). Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, врач высшей категории. Прожили в браке 63 года (1954). Познакомились в 1953 г. в особняке принца П. Г. Ольденбургского на Каменном острове в Ленинграде, где в ту пору располагалось общежитие 2-го Медицинского института (ныне СЗГМУ им. И. И. Мечникова), в котором училась будущая супруга.
 Сын — Бабияк, Вячеслав Вячеславович (1955 г. р.), художник, педагог, доктор искусствоведения, профессор. Работает в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.
 Внук — Евгений (1985 г. р.), компьютерный дизайнер. Проживает в городе София (Болгария).

Библиография (основная)

 Курашвили А. Е., Бабияк В. И. Электронистагмография : методика, техника и принципы применения. — Л. : Медицина. Ленинградское отд-ние,1970. — 95 с.
 Курашвили А. Е., Бабияк В. И. Физиологические функции вестибулярной системы. — Л. : Медицина. Ленинградское отд-ние, 1975. — 279 с. : ил.
 Бабияк В. И., Горохов А. А., Ревской Ю. К. Типичные ошибки при диагностике неврином слухового нерва и пути их предупреждения / Тезисы док. науч. конф. «Актуальные вопросы совершенствования диагностики и лечения». — Л. : Изд. ВМА им. С. М. Кирова, 1987. — С. 66—67. 
 Бабияк В. И. Динамика моторных компонентов оптокинетического нистагма при действии на вестибулярный аппарат угловых ускорений // Косм. биол. и авиакосм. мед. — 1976. — № 1. — С. 40—45. 
 Бабияк В. И., Акимов Г. А., Базаров В. Г., Филимонов В. Н. Вестибулярные и слуховые нарушения при шейном остеохондрозе. — К. : Здоровья, 1990. — 192 с., ил., 0,47 л. ил. — ISBN 978-5-311-00379-0
 Бабияк В. И., Ланцов А. А., Базаров В. Г. Клиническая вестибулология : руководство для врачей. — СПб. : Гиппократ, 1996. — 332 c. [2] с. : ил. — ISBN 5-8232-0168-0
 Бабияк В.И. Системный анализ как метод исследования вестибулярной функции / Материалы XVI съезда оториноларингологов РФ «Оториноларингология на рубеже тысячелетий» / Сочи. 21—24 марта 2001 г. —  СПб. : РИА—АМИ, 2001. — С. 287—293.
 Бабияк В. И., Гофман В. Р., Накатис Я. А. Нейрооториноларингология: руководство для врачей. — СПб. : Гиппократ, 2002. — 728 c. : ил. —  ISBN 5-8232-0233-4
 Митрофанов В. В., Пащинин А. Н., Бабияк В. И. Физические факторы среды и внутреннее ухо. — СПб. : Гиппократ, 2003. — 336 с. — ISBN 5-8232-0002-1
 Бабияк В. И., Накатис Я. А. Клиническая оториноларингология. — СПб. : Питер, 2005. — 800 с. —  ISBN 5-8232-0505-8
 Бабияк В. И., Янов Ю. К. Вестибулярная функциональная система. — СПб. : Гиппократ, 2007. — 432 c. — ISBN 978-5-8232-0268-8
 Бабияк, Вячеслав Иванович. Оториноларингология : руководство : [в 2 т.] / В. И. Бабияк, М. И. Говорун, Я. А. Накатис [и др.]. — СПб. : Питер, 2009. — ISBN 978-5-388-00427-7
 Бабияк В. И.,  Накатис Я. А., Науменко Н. Н. Профессиональные болезни верхних дыхательных путей и уха / [В. И. Бабияк В. И.,  Накатис Я. А., Науменко Н. Н. и др.] : под ред. В. И. Бабияка, Я. А. Накатиса. — СПб. : Гиппократ, 2009. —  694, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-8232-0268-8
 Бабияк В. И., Пащинин А. Н., Тулкин В. Н.  О редких болезнях // Российская оториноларингология. — 2011. — № 2 (51). — С. 4-13.  С. 31–38. 
 Бабияк В. И., Говорун М. И., Накатис Я. А., Пащинин А. Н. Оториноларингология : Учебник для вузов. — СПб. : Питер ; Мир книг, 2012. — 640 с. —  ISBN 978-5-459-00510-3
 Бабияк В. И. Медицинская этика (философские аспекты) // Российская оториноларингология. — 2012. — № 1 (56). — С. 4—13. 
 Бабияк В. И., Киселёв А. С., Пащинин А. Н., Тулкин В. Н. К 110-летию труда Станислава Федоровича фон Штейна на тему «Учение о функциях отдельных частей ушного лабиринта» // Российская оториноларингология. — 2012. — № 2 (57). — С. 134—143.
 Бабияк В. И., Пащинин А. Н. Отоневрология (определение, краткая историческая справка, классификация) // Вестник оториноларингологии. — 2012. — № 4 (77). — С. 22—25.
 Аникин И. А., Бабияк В. И., Воронов В. А., Конеченкова Н. Е., Пащинин А. Н. Мозжечок (Сообщение первое: анатомо-функциональные особенности,
семиотика заболеваний) // Российская оториноларингология. — 2012. — № 4 (59). — С. 15—21.
 Конеченкова Н. Е., Накатис Я. А., Пащинин А. Н., Бабияк В. И. Основы неотложной оториноларингологии : Руководство для врачей : [в 2 т.]. — СПб. : Знание, 2014. — ISBN 978-5-7320-1257-0
 Артюшкин С. А., Пащинин А. Н., Бабияк В. И. К 100-летию объединенной кафедры оториноларингологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. 1914—2014 гг. — СПб. : Полифорум Груп, 2014. — 328, [4] с. — ISBN 978-5-905896-04-0
 Бабияк В. И., Накатис Я. А., Пащинин А. Н., Воронов В. А.  Основы отоневрологии : руководство для врачей. —  СПб. : Знание, 2015. — 717, [2] с. : ил. — ISBN 978-5-7320-1286-6
 Бабияк, Вячеслав Иванович. Этика : религия, культура, медицина : (в жанре эссе) / Под ред. В. В. Бабияка. — СПб. : Фолиант, 2017. — 156, [3] с. : ил. — ISBN 978-5-93929-281-8

Примечания

Ссылки 

 Научные труды
Книги, статьи и научные доклады. Бабияк, Вячеслав Иванович на scholar.google
 Издательство «Гиппократ» об авторах
 К итогам спартакиады // Легкая атлетика. — Октябрь 1956. — № 10(17). — С. 4-5.
 Десять лучших легкоатлетов СССР на 1 октября 1956 г. // Легкая атлетика. — Ноябрь 1956. — № 11(18). — С. 19. 
 Спортивный Ленинград : [Сборник]. - Ленинград: Лениздат, 1957. - 226 с. . : ил. ; 20 .На обороте тит. л. сост.: С. Шнеерсон .
 Таблица рекордов Ленинградского военного округа по состоянию на 1 апреля 1958 года. — Л.: Управление боевой подготовки ЛенВО; Типогр. газ. "На страже Родины", 1958. — С. 3.
 На республиканских спартакиадах : РСФСР // Легкая атлетика. — Сентябрь 1959. — № 9(52). — С. 3.
 100 лучших легкоатлетов СССР (за все годы, по 1958 г. включительно) // Легкая атлетика. — Ноябрь 1959. — № 6(49). — С. 24.
 Спорт. Физкультура : Путь к мастерству / Красная звезда.  — 20 ноября 1959. — № 273(10960). — С. 4.